Ракер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

Известные носители 
  (1848—1915) — британский физик, член Королевского общества (с 1884), президент Физического общества Лондона (1893—1895), обладатель Королевской (1889) и Бейкеровской (1891) медалей.
  (1847—1924) — американский юрист и политик, член Палаты представителей от штата Колорадо (1909—1913).
 Ракер, Дана (род. 1971) — американский боксёр, победитель турнира «Золотые перчатки» в среднем весе (1994, 1997).
 Ракер, Дариус (род. 1966) — американский кантри-музыкант, автор и исполнитель.
  (род. 1966) — американский баскетболист, финалист Национальной баскетбольной лиги Австралазии в составе клуба «Брисбен Буллетс» (1990) и Кубка губернатора Филиппинской баскетбольной ассоциации в составе «Гинебра Сан-Мигель» (1996).
 Ракер, Джозеф (1887—1957) — американский кинооператор.
  (1917—1985) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клуба «Нью-Йорк Джайентс».
  (род. 1957) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола.
  (род. 1968) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги «Финикс Кардиналс» и «Цинциннати Бенгалс».
  (род. 1954) — игрок в американский футбол в составе клуба «Хьюстон Ойлерз».
  (род. 1988) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Индианаполис Колтс».
  (род. 1975) — игрок в американский футбол, участник Супербоула в составе клуба «Каролина Пантерз» (2004).
 Ракер, Марк (1958—2015) — американский театральный режиссёр.
 Ракер, Марк — американский оперный певец.
  (род. 1985) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги «Кливленд Браунс» и «Даллас Ковбойз».
  (1884—1970) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клуба «Бруклин Доджерс».
  (род. 1947) — игрок в американский футбол, участник Супербоула в составе клуба «Даллас Ковбойз» (1971).
  (1848—1926) — американский юрист и политик, член Палаты представителей от штата Джорджия (1917).
  (1855—1936) — американский юрист и политик, член Палаты представителей от штата Миссури (1899—1923).
  — американский поэтесса и декламатор.
  — американский журналист, глава бюро газеты The Washington Post при Белом доме.
  (род. 1983) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги.

См. также 
 Ракер-парк — баскетбольный корт в Гарлеме (Манхэттен, Нью-Йорк) на 155-й улице и Проспекте Фредерика Дугласа.
 Рюкер, Руди (род. 1946) — американский математик, информатик и писатель-фантаст.
 Рукер